Catalani – gruppo etnico europeo

Geografia 

 Paesi catalani
 Porta dei Paesi Catalani

Musica 
 Alfredo Catalani, compositore
 Angelica Catalani, cantante

Sport 
 Giuseppe Catalani

Radio e televisione 

 Maurizio Catalani, autore televisivo, regista televisivo e conduttore radiofonico italiano.

Cucina 
 Biscotti catalani, altro nome dei tetù, dolci tipici siciliani

Pagine correlate 

 Catalana
 Catalani
 Catalogna